Couton est un nom propre français qui peut faire référence à :

 Cyril Couton (1972-), acteur français ;
 Georges Couton (1912-1992) universitaire français, historien du théâtre classique ;
 Patrick Couton (1947-), traducteur français.

Patronyme français